

Patronyme 

Famille de Barthès, dont :
 Guillaume Barthez de Marmorières (vers 1707-1799), ingénieur et encyclopédiste français ; et ses fils : 
Paul-Joseph Barthez (1734-1806), médecin français,
Antoine Barthez de Marmorières (1736-1811), homme de lettres français ;

Autre famille de Barthès ou de Barthez 
Une famille non liée à la précédente avait pour auteur Nicolas Barthès, bourgeois de Toulouse anobli en 1595 par le capitoulat de cette ville.

Elle portait pour armes :
 D'or à un buisson de sinople, au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or.

Autres 
 Fabien Barthez (né en 1971), joueur de football français.

Voir aussi

Homonymie de patronyme